Burg kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Burg, Hautes-Pyrénées,

Nederländerna 

 Den Burg (ort i Nederländerna), Noord-Holland, Gemeente Texel, 
 Burgh (ort i Nederländerna), Zeeland, Schouwen-Duiveland,

Schweiz 

 Burg, Aargau, ort och kommun i kantonen Aargau,

Tyskland 

 Burg auf Fehmarn– en stadsdel i Fehmarn, Schleswig-Holstein 
 Burg (Spreewald) – kommun, Brandenburg, 
 Burg bei Magdeburg – kommun, Sachsen-Anhalt, 
 Burg (Dithmarschen) – kommun, Schleswig-Holstein, 
 Burg (Mosel) – kommun, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, 
 Burg, Bitburg-Prüm – kommun, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz,, 
 Burg (skans) – en skans i  stadsdelen Burglesum i Bremen